Зотовы:

 Зотовы — русские графский и дворянские роды.

Россия 
 Зотовы — деревня в Котельничском районе Кировской области.
 Зотовы — деревня в Слободском районе Кировской области.